Unterlage (Pl. Unterlagen) steht für:

funktionale Schicht
 Schreibunterlage, Auflage auf dem Schreibtisch
 Motorunterlage, Unterlegscheiben 
 Nietunterlage, für den Nietvorgang 
 Tortenunterlage, Tortenscheibe

Sonstiges
 Unterlagen (Plural) Informationen zur Dokumentation 
 Unterlage (Pflanzen), der im Boden wachsende Teil veredelter Pflanzen

Siehe auch:
 Unterlegblech
 Unterlegbohle
 Unterlegkeil
 Unterlegscheibe